Петухо́в () — русская фамилия, а также топоним.

Известные носители

А

Б

В 
 Петухов, Вадим Алексеевич (род. 1969) — подполковник, Герой Российской Федерации.
 
 
 
 Петухов, Виталий Альбертович (1954—2016) — народный писатель Марий Эл, член СП СССР.
 
 Петухов, Вячеслав Георгиевич (род. 1960) — российский учёный, член-корреспондент РАН.

Г 
 Петухов, Глеб Константинович (1903—1982) — Герой Социалистического Труда.

Д 
 Петухов, Денис Александрович (род. 1978) — российский и американский фигурист.
 Петухов, Дмитрий Ефимович (1899—1968) — генерал-лейтенант технических войск, начальник ВА РХБЗ и ИВ.

Е 
 Петухов, Евгений Вячеславович (1863—1948) — русский историк литературы, член-корреспондент Императорской Академии наук.

И

К 
 Петухов, Константин Дмитриевич (1914—1981) — советский государственный деятель, Герой Социалистического Труда.
 Петухов, Леонид Андреевич (1920—2002) — советский государственный деятель, Герой Социалистического Труда, генерал-лейтенант.

М

Н

О 
 Петухов, Олег Евгеньевич (1937—2021) — советский и российский художник, заслуженный художник Российской Федерации (2004).

С 
 
 Петухов, Станислав Афанасьевич (род. 1937) — советский хоккеист, олимпийский чемпион.
 Петухов, Степан Георгиевич — советский заслуженный лётчик-испытатель СССР.

Ф 
 Петухов, Фёдор Дмитриевич (1923—1999) — Герой Социалистического Труда.

Ю



Населённые пункты 
 Петухов — хутор в Зимовниковском районе Ростовской области России.

См. также

Примечания